Tratado de Bayona puede referirse a alguno de los siguientes acuerdos:
 Tratado de Bayona de 1290, firmado entre el reino de Castilla y León y el de Francia.
 Tratado de Bayona de 1388, por el que Juan de Gante renunciaba a sus derechos al trono de Castilla.
 Tratado de Bayona de 1462, en el que se pacta la ayuda de Francia a Aragón en la guerra civil catalana.
 Abdicaciones de Bayona de 1808, por las que Carlos IV de España y su hijo Fernando cedían la corona española a Napoleón Bonaparte.
 Tratados de límites de Bayona, fueron cuatro acuerdos firmados entre España y Francia para demarcar la frontera entre ambos países:
 Tratado de Bayona de 1856, ajustando la frontera en las provincias de Navarra y Guipúzcoa.
 Tratado de Bayona de 1862, ajustando la frontera en las provincias de Huesca y Lérida.
 Tratado de Bayona de 1866, fijando la frontera desde el valle de Andorra hasta el Mediterráneo.
 Disposiciones adicionales a los anteriores tratados y acta final del arreglo de límites, firmadas en Bayona en 1868.
 Tratado de Bayona de 1995, firmado entre España y Francia para regular la cooperación entre ambos países.